1987, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1987 (Whitesnake), Brits muziekalbum
 NGC 1987, sterrenhoop in het sterrenbeeld Tafelberg